Ка’б ( — «куб») — арабское мужское имя.

 Каб ибн Луай — предок пророка Мухаммеда из девятого поколения.
 Каб ибн аль-Ашраф (ум. 624) — раннеарабский поэт, еврей из Медины.
 Каб ибн Зухайр (ум. 662) — арабский поэт.
 Каб ибн Малик — сахаб пророка Мухаммеда.
 Каб аль-Ахбар (ум. 660-е) — один из авторитетных толкователей Корана.

Другое
 Каб — библейская мера объёма, равная четырём логам; лог = объёму шести (полдюжины) куриных яиц.

Арабские имена